Ханибал () може да се отнася за:

 Ханибал Магон († 406 пр.н.е.), суфет на Картаген 410 пр.н.е., картагенски командир 409 пр.н.е.
 Ханибал Гискон († 258 пр.н.е.), картагенски генерал
 Ханибал († 238 пр.н.е.), картагенски генерал по време на въстанието на наемниците в Картаген (Либийска война) 241 – 238 пр.н.е.
 Ханибал Барка (247 – 183 пр.н.е.), картагенски военачалник известен с борбата си срещу възхода на Рим във Втората пуническа война
 Ханибал (син на Бомилкар) († сл. 215 пр.н.е.), картагенски комендант
 Ханибал Мономак, приятел и офицер на Ханибал
 Абрам Петрович Ханибал (1696 – 1781), руски генералмайор, прадядо (по майка) на поета Александър Пушкин
 Анна Семьоновна Ханибал (1849 – 1925), педагог, роднина на Пушкин

 Други

 Ханибал (Мисури), град в САЩ
 (2152) Ханибал, астероид
 Ханибал, италиански филм от 1959 година
 Ханибал Лектър, персонаж от романите на Томас Харис
 Ханибал, роман на Томас Харис от 1999 година
 Ханибал, американски филм от 2001 година
 Ханибал, американски сериал (2013 – )

Вижте също 
 Анибал